Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Winnipeg”
 Pierwszy HMCS „Winnipeg” (J337) był trałowcem typu Algerine. W służbie w latach 1943-1946.
 Drugi HMCS „Winnipeg” (FFH 338) jest fregatą typu Halifax. W służbie od 1996 roku (stan na rok 2016).

Bibliografia 
 

Winnipeg